Хованщина — термін в російській історії та культурі, яким позначають повстання стрільців 1682 року
 Хованщина (опера) — опера Модеста Мусоргського про повстання стрільців 1682 року
 Хованщина (фільм) — радянська екранізація опери Мусоргського 1959 року

Хованщина — хутір, Гродненська область, Ошмянський район;
 Хованщина — хутір, Гродненська область, Ів'євський район;

Хованщина — село, Рузаєвський район, Мордовія